Список компаній Швеції — перелік компаній Швеції.

Компанії

Зниклі та поглинені компанії

Див. також 

 Маркетинг
 Список банків Швеції
 Список автовиробників Швеції
 Економіка
 Мережа європейських автошляхів

Посилання 

 Каталог — Компании: Швеция 
 Строительные компании в Швеции 
 Швеция славится уникальными инновационными компаниями 
 Швеция 
 Список компаний Швеции: Экономика Швеции. Основные черты шведской экономики и промышленности 

к
с
Списки проєкту Швеція